Bovenberg peut faire référence à :

 Belgique, Bovenberg, une rue de la commune de Woluwé Saint-Pierre dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
 France, l’ouvrage du Bovenberg, dans le département de la Moselle ;
 Pays-Bas, Bovenberg, un hameau dans la commune néerlandaise de Krimpenerwaard, dans la province de la Hollande-Méridionale.